Het 10e wereldkampioenschap handbal voor vrouwen vond plaats van 24 november tot 4 december 1990 in Zuid-Korea. Zestien landenteams namen deel aan de strijd om de wereldtitel. Het in oktober herenigde Duitsland nam deel met twee teams, aangezien beide teams zich gekwalificeerd hadden. Het team dat zich namens West-Duitsland gekwalificeerd had nam deel onder de naam Duitsland DHB, het team uit Oost-Duitsland als Duitsland DHV. Beide teams troffen elkaar in de wedstrijd om de derde plaats, het Oost-Duitse team won deze wedstrijd. De nummers één tot en met vier plaatsten zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen 1992 in Barcelona, Spanje. Omdat Duitsland verderging als één land ging het vierde startbewijs naar Oostenrijk.

Gekwalificeerde teams

Voorronde

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Hoofdronde

Groep I

Groep II

13de/16de plaats

11de/12de plaats

9de/10e plaats

7de/8ste plaats

5de/6de plaats

Bronzen finale

Finale

Eindrangschikking

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal mannen 1990

Wereldkampioenschap
1990
Handbal in 1990
Handbal